Монток:

 Монток — статистически обособленная местность, расположенная в округе Саффолк (штат Нью-Йорк, США).
 Монток — конечная станция пассажирской линии Монток Железной дороги Лонг-Айленда.
 Монток — железнодорожная линия, входит в компанию Железная дорога Лонг-Айленда.